Roebourne ist eine westaustralische Stadt aus der Zeit des Goldrauschs im 19. Jahrhundert.

Geographie 
Roebourne liegt in der Pilbara-Region in Western Australia und ist Verwaltungssitz der Karratha City. Es ist 202 km von Port Hedland und 1.563 km von Perth entfernt.

Geschichte 
Die Stadt gedieh während des Höhepunkts ihres Goldrauschs im späten 19. Jahrhundert und war eine der größten Siedlungen zwischen Darwin und Perth. Sie wurde nach John Septimus Roe benannt.

Gold aus dem Nullagine und den Kupferminen in der Umgebung trug zum anfänglichen Wohlstand Roebournes bei. Mit dem Niedergang beider Einnahmequellen verlor die Stadt ihre Einwohner und war nur noch ein Schatten ihres früheren Selbsts. An diese Ära erinnern noch verschiedene staatliche Gebäude rund um die Stadt.

Später ereigneten sich in Roebourne Kämpfe zwischen den Aborigines und der Polizei, die in einem Bundesreport dokumentiert wurden. Der Report zeigte, dass das Verhältnis von Polizei zu Bürgern in Roebourne (mit 1200 Aborigines-Einwohnern) das Fünffache des Verhältnisses von dichter besiedelten Gebieten in Westaustralien war.

Heute lebt die Stadt vom in der Nähe befindlichen North West Coastal Highway und vom Tourismus, insbesondere als Tor zu vielen Nationalparks im Landesinneren.

Klima

Weblinks 

 Internetpräsenz „City of Karratha“

Quellen 

Ort in Western Australia
John Septimus Roe